Serrat Roi (Castilló de Tor), serrat del Pont de Suert (Alta Ribagorça).
 Lo Serrat Roi (Claramunt), muntanya al municipi de Tremp a la comarca del Pallars Jussà
 Serrat Roi (el Pont de Suert), serra al municipi del Pont de Suert a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Serrat Roi (les Valls d'Aguilar), serra al municipi de les Valls d'Aguilar a la comarca de l'Alt Urgell 
 Serrat Roi (Montferrer i Castellbò), serra entre els municipis de la Seu d'Urgell i de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Serrat Roi (Soriguera), serra al municipi de Soriguera a la comarca del Pallars Sobirà